Эрик Сёрмон (; род. 25 ноября 1968 года, Бэй Шор, Лонг-Айленд, Нью-Йорк, США), более известный под сценическим псевдонимом Erick Sermon — американский рэпер, музыкант, музыкальный продюсер и участник золотой хардкор-рэп группы EPMD, а также участник хип-хоп-супергруппы Def Squad.

Эрик выпустил семь альбомов в составе группы EPMD с 1988 года и восемь сольных альбомов с 1993 года, включая его альбом Music 2001 года, содержащий одноимённый хит-трек с участием Марвина Гэя. Все альбомы, а также десять синглов Сёрмона занимали определённые места в чартах американского журнала Billboard. Четыре сингла артиста также стали успешными в чарте UK Singles Chart в Великобритании.

Эрик также сформировал супергруппу Def Squad с рэперами Redman и Keith Murray. После появления на сольных альбомах друг друга, они выпустили единственный альбом группы Def Squad, El Niño, в 1998 году. Сёрмон также продюсировал песни таких исполнителей, как Jay-Z, Method Man, LL Cool J, Too $hort, Ludacris, SWV, Dave Hollister и многих других.

Карьера 
Эрик Сёрмон начал свою профессиональную деятельность в 1987 году в качестве продюсера и артиста легендарной хип-хоп группы EPMD. Он начал записывать сольные альбомы для Def Jam в 1993 году; в 1997 году он вернулся в EPMD. В следующем году Сёрмон, Keith Murray и Redman записали кавер-версию песни «Rapper’s Delight» группы Sugarhill Gang, которая считается первой хип-хоп записью. EPMD распался во второй раз в 1999 году.

В 2000 году Сёрмон перешел на лейбл J Records и выпустил альбом Music в следующем году. Первый сингл альбома, «Music», включал в себя гостевой вокал Марвина Гэя, который Сёрмон по сообщениям взял из неизданных записей, найденных в небольшом музыкальном магазине в Лондоне. «Music» стала самой популярной песней Сёрмона, достигнув 22 места в чарте Billboard Hot 100 и 2 места в чарте R&B. Второй альбом Сёрмона на J Records, React, был выпущен в 2002 году. Заглавный трек с альбома достиг 36 места в чарте Billboard Hot 100, но альбом был продан плохо и Сёрмон был исключен из лейбла в 2003 году. В интервью для HipHopDX.com 30 июня 2004 года, Сёрмон сказал музыкальному журналисту Байер Мак: «Не всё в порядке на лейбле J Records. Клайв Дэвис и они не верят в продвижение. Когда у Паффи был Bad Boy в Arista, именно он делал всю рекламную работу». Он также заявил, что Busta Rhymes и Wyclef Jean имели схожие проблемы с J Records.

Затем Сёрмон создал свой лейбл Def Squad с Universal Records и выпустил свой шестой сольный альбом Chilltown, New York в 2004 году. Альбом был усилен синглом «Feel It» (который содержал семпл регги/R&B певца Шона Пола), песня стала успешной в Соединённых Штатах.

В одном из интервью он заявил, что собирается отойти в сторону и попытаться привлечь внимание новых артистов. Тем не менее, Сёрмон не остановился в музыкальной индустрии и спродюсировал песню «Goldmine» на альбоме Busta Rhymes The Big Bang в 2006 году. Вскоре после этого, Сёрмон записал «Don’t Make No Sense» с Def Squad. Он также сотрудничал с Redman и продюсировал несколько песен для его альбома Red Gone Wild, одновременно выступая с участником Def Squad, Кифом Мюрреем.

В начале 2008 года Сёрмон и Смит создали собственный лейбл EP Records, распространяемый RBS/Universal Music Group. Седьмой альбом EPMD, We Mean Business, вышел в декабре 2008 года.

Сёрмон был показан в последнем эпизоде Yo! MTV Raps на фристайл сессии с участием таких артистов, как Rakim, KRS-One, Chubb Rock, MC Serch и Craig Mack.

19 апреля 2019 года Сёрмон выпустил восьмой студийный альбом Vernia. В записи альбома приняли участие Xzibit, AZ, Big K.R.I.T., Devin the Dude, Raekwon и Shaquille O'Neal. Над музыкой, помимо самого Эрика, потрудились Rockwilder, Apathy, DJ Battlecat и другие.

Личная жизнь 
25 сентября 2001 года Сёрмон был ранен, когда упал с третьего этажа жилого дома. Полиция утверждала, что Сёрмон пытался покончить жизнь самоубийством, однако позже он отрицал и утверждал, что это было случайно.

12 ноября 2011 года у Сёрмона случился сердечный приступ, после которого он восстанавливался.

Дискография 

Студийные альбомы
 No Pressure (1993)
 Double or Nothing (1995)
 Erick Onasis (2000)
 Music (2001)
 React (2002)
 Chilltown, New York (2004)
 E.S.P. (Erick Sermon's Perception) (2015)
 Vernia (2019)

Совместные альбомы
El Niño with Def Squad (1998)

Видеоигры 
Def Jam Fight For NY (2004) в роли самого себя
Def Jam Fight for NY: The Takeover (2006) в роли самого себя

Примечания

Ссылки 
 Erick Sermon на сайте Rapgenius

Выпускники Брентвудской средней школы (Брентвуд, Нью-Йорк)
Исполнители Def Jam Recordings
Википедия:Биографии современников
Рэперы из штата Нью-Йорк